Флаг Карасу́кского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 24 февраля 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1858.

Описание 
«Флаг Карасукского района представляет собой прямоугольное полотнище жёлтого цвета несущее в середине изображение чёрного бегущего коня с красными глазами и языком. В верхней половине флага располагается опрокинутый зелёный треугольник с изображением выходящего снизу жёлтого цветка подсолнуха, имеющего чёрную сердцевину. 
Внизу полотнища проходит синяя трижды выщербленная полоса, занимающая 1/5 ширины флага. 
Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага

Примечания 

Флаги с изображением подсолнуха
Флаги с изображением лошади